Chambers Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chambers Lake (Arkansas)
 Chambers Lake (Colorado)
 Chambers Lake (Louisiana)
 Chambers Lake (Lewis County, Washington)
 Chambers Lake (Thurston County, Washington)